Никола́й Влади́мирович Га́лкин:
 Галкин, Николай Владимирович (1856—1906) — российский скрипач и дирижёр, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории.
 Галкин, Николай Владимирович (род. 1971) — российский воздухоплаватель, автор 16 мировых рекордов в воздухоплавании.